Csapó György (1920–1989) író, újságíró
 Csapó György (1924–?) labdarúgó
 Csapó György (1955) zenész, az Edda Művek egykori dobosa
 Csapó György (1961) erdélyi magyar színész